St. Augustin, Sankt Augustin – niem. postać polskiego: Święty Augustyn
 St. Augustin – dom misyjny
 St. Augustin – gimnazjum

Zobacz też:
 Sankt Augustin